Система совместного использования велосипедов (велопрокат, байкшеринг) — система проката, обычно созданная на некоммерческой основе, позволяющая арендовать велосипед на одной из автоматизированных станций, совершить поездку и вернуть велосипед в любой пункт проката, установленный в этом же городе. Подобные программы успешно существуют во многих городах мира.

Цель программы — предоставить жителям и туристам бесплатный или очень дешёвый доступ к велосипеду для кратковременных (не более 3 часов) поездок по городу вместо использования моторного общественного транспорта и автомобиля, что позволяет улучшить транспортную и экологическую обстановку.

Сторонники этой концепции утверждают, что система совместного использования велосипедов избавляет её участников от рисков вандализма и кражи, и необходимости решения проблем парковки и ремонта, тем самым делая этот вид транспорта привлекательнее.

Совместное использование велосипедов появилось как негосударственное начинание, созданное несколькими независимыми организациями, как попытка пересадить автомобилистов на велосипеды, снизить загрязнение окружающей среды и оздоровить население. С 1974 года, многие городские администрации и общественные организации озаботились созданием систем совместного использования велосипедов и стали рассматривать его как часть системы общественного транспорта.

По оценкам экспертов, в 2016 году в мире существует более 1000 подобных программ.

К примеру, одна из крупнейших сетей — парижская Vélib', в распоряжении которой 1202 станций и 20 тыс. велосипедов, обслуживает до 110 тыс. ежедневных поездок и является частью системы общественного транспорта города. Пункты аренды Velib' установлены не далее 300 метров друг от друга (по состоянию на 2013 год).

История

Идея системы совместного использования велосипедов была впервые предложена , известным нидерландским инноватором и общественным деятелем. Он был одним из основных вдохновителей плана «Белый велосипед» (), предложенного в середине 1960х годов в Амстердаме. Целью плана было уменьшение интенсивности автомобильного трафика, в результате которого горожане оказывались запертыми в многочасовые пробки на улицах города.

Этот план предлагал установить на специальных станциях по всему городу 20 000 велосипедов, окрашенных в белый цвет. Предполагалось, что пользоваться этими велосипедами можно будет бесплатно. Вместе с другими, так называемыми «Белыми планами», этот проект был направлен в муниципалитет Амстердама, но там был отвергнут. В ответ, сторонники плана, члены молодёжной группы Provo, попробовали расставить некоторое количество белых велосипедов по городу, однако эта акция не имела успеха. Полицейские тут же убрали их с улиц, ссылаясь на муниципальное законодательство, согласно которому, гражданам было запрещено оставлять частную собственность без присмотра. Несмотря на то, что в 1967 году Лууд Схиммельпеннинк был избран в муниципальный совет Амстердама, он так и не смог добиться там одобрения своего плана.

Тем не менее, меньшие по масштабам планы такого рода были реализованы в Мадисоне (Висконсин, США) и Портленде (Орегон, США). В 1993 году в Ла-Рошели (Франция) была предложена, а позже введена, программа предлагавшая велосипеды в бесплатное пользование на срок не более 2-х часов. В том же году в Кембридже (Великобритания), появилась другая система проката велосипедов, известная как «велосипедная библиотека».

В 1999 году в Амстердаме, опять же по предложению Схиммельпеннинка, в рамках пилотного проекта была реализована первая технология с использованием cмарт-карт для доступа к системе совместного использования велосипедов. В системе из 5 станций находилось 250 велосипедов. Смарт-карты были предоставлены нидерландским банком . Впоследствии, Postbank потерял интерес к этому проекту. Проект был закрыт.

Несмотря на неудачу, это план дал толчок для дальнейших попыток внедрения подобных систем по всему миру. В 2002 году корпорация  привлекла Схиммельпеннинка к проекту подобной системы в Вене. Этот проект, оказался успешным. В результате его реализации в 2003 году была запущена система проката Citybike Wien. Затем, корпорацией JCDecaux, c 2003 года владеющей брендом , была введена в строй система проката Vélo'v в Лионе (Vélo'v), а в 2007 году система Vélib’ в Париже.

В начале третьего тысячелетия системы совместного использования велосипедов различного типа начали активно развиваться во многих крупных городах Европы и США.

Виды 

Хотя участники подобных систем обычно оплачивают использование велосипеда, программы совместного использования отличаются от типичного коммерческого проката велосипеда.

Система нерегулируемого использования — система, в которой велосипеды находятся в свободном доступе для любого желающего для поездок по ограниченной территории (например студенческий городок). Не требует удостоверения личности, кредитной карты или членской карты. После использования велосипед остаётся не закрытым на замок, таким образом кто угодно может забрать велосипед, и для обратной поездки, возможно, придётся искать другой.

Система с депозитом — система, в которой можно арендовать велосипед после внесения небольшого депозита. Депозит возвращается после возврата велосипеда. Так как депозит обычно небольшой (несколько монет), высоки риски краж и вандализма. Некоторые сети резервируют депозит на кредитной карте, что позволяет снизить эти риски.

Система с членством — система, при которой для участия в программе, необходимо зарегистрироваться, предоставив удостоверение личности и получить членскую карту. Обычно велосипеды хранятся на специальных автоматизированных станциях, установленных в разных частях города. В большинстве подобных программ пользование велосипедом первые 30 минут бесплатны.

См. также 
 Системы совместного использования велосипедов в мире

Примечания 

Велокультура
Транспортные средства
Велосипедный туризм
Прокат велосипедов